Fauth ist:

als Variante von Vogt der Familienname folgender Personen:

 Adolf Fauth (1836–1912), deutscher Pfarrer, Homöopath und Volksschriftsteller
 Evelyn Fauth (* 1976), österreichische Tennisspielerin
 Franz Fauth (1841–1905), deutscher Pädagoge
 Franz Heinrich Fauth (1766–1820), deutscher Unternehmer und erster Bürgermeister von Bergisch Gladbach
 Gerald Fauth (* 1959), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Gerhard Fauth (1915–2003), deutscher Journalist
 Gertrud Elisabeth Fauth (1886–1932), deutsche Schriftstellerin
 Gottlieb Fauth (* 1956), deutscher Politiker (CSU)
 Gottlob Fauth (1880–1938), deutscher Schmied und Politiker (SPD)
 Hans-Lothar Fauth (1928–2012), deutscher Gastronom und Kommunalpolitiker, Ehrensenator und Ehrenbürger von Danzig
 Johann Philipp Fauth (1754–1836) preußischer Kammerrat, Bankier und Kolonialwarenhändler
 Sean Fauth (* 1975), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Philipp Fauth (1867–1941), deutscher Volksschullehrer und Astronom
 Wolfgang Fauth (1924–2020), deutscher klassischer Philologe

Außerdem:
 Fauth (Mondkrater), benannt nach Philipp Fauth

Siehe auch:
 Vauth